

Макан — річка в Башкортостані, ліва притока Таналика
 Макан — село, Хайбуллінський район, Башкортостан

Див. також 
 Маканська сільська рада